Pandémie de choléra désigne une épidémie de choléra d'ampleur mondiale. Les plus notables sont :
 la deuxième (1829-1852) ;
 la troisième (1846-1860) ;
 la septième (depuis 1961).

Voir aussi